Newberry ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Newberry (Florida)
 Newberry (Indiana)
 Newberry (Michigan)
 Newberry (Pennsylvania)
 Newberry (South Carolina)
 Newberry Corner, Connecticut
 Newberry Crossroads, Alabama
 Newberry Springs, Kalifornien

Newberry ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Newberry (* 1941), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
George Newberry (1917–1978), britischer Radrennfahrer
 Janet Newberry (* 1953), US-amerikanische Tennisspielerin
 Jared Newberry (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Jeremy Newberry (* 1976), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jim Newberry (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 John Stoughton Newberry (1826–1887), US-amerikanischer Politiker
 John Strong Newberry (1822–1892), US-amerikanischer Mediziner, Geologe, Botaniker und Paläontologe
 Luke Newberry (* 1990), britischer Schauspieler
 Percy Newberry (1868–1949), britischer Ägyptologe und Botaniker
 Tom Newberry (* 1962), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Truman Handy Newberry (1864–1945), US-amerikanischer Politiker
 Walter C. Newberry (1835–1912), US-amerikanischer Politiker

Newberry steht für:
 Newberry-Vulkan, Vulkan in Oregon, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Newberry County, County in South Carolina, Vereinigte Staaten
 Newberry Township
 Newberry Historic District
 Newbery
 Newbury